Carrari ist der Familienname folgender Personen:

 Vincenzo Carrari (1539–1596), italienischer Historiker